Хлодвіг — давньогерманське ім'я, означає «славний боєць» або «прославлений в боях». Від нього походить ім'я Людовик і його похідні.

На інших мовах  
  — Кловіс 
  — Хлодовеус 
 давньогерм. Chlodowech, Chlodwig

Відомі особистості  
Саме таким ім'ям називалися такі правителі: 
 Хлодвіг або Клодвіг I Франкський (близько 466-511) — король салічних франків у 481-511. 
 Хлодвіг II (634-657) — король франків (639-658) з династії Меровінгів. Правив Нейстрією та Бургундією. 
 Хлодвіг III — король франків (675-676) з династії Меровінгів. Правив в Австразії. 
 Хлодвіг IV (682-695) — король франків (691-695) з династії Меровінгів. 

Чоловічі імена